Микер има више значења:
 Округ Микер (Минесота)
 Микер (Колорадо)
 Микер (Оклахома)
 Микер (малина)